Miladinović ist der Familienname folgender Personen:
Bojan Miladinović (* 1982), serbischer Fußballspieler
Dusan Miladinovic († 2007), serbischer Komponist, Musiker, Dirigent und Sänger
Igor Miladinović (* 1974), serbischer Großmeister im Schach
 Ivan Miladinović (* 1994), serbischer Fußballspieler
Jovan Miladinović (1939–1982), jugoslawischer Fußballspieler